Анастасий II може да се отнася за:

 Анастасий II – римски папа (496-498)
 Анастасий II- византийски император (713-715)